Murat může být

 místní název
 Boulevard Murat – bulvár v Paříži
 Gourdon-Murat – francouzská obec v departementu Corrèze
 Chastel-sur-Murat – francouzská obec v departementu Cantal
 Kanton Murat v regionu Auvergne
 Labastide-Murat – francouzská obec v departementu Lot
 Murat (Allier) – francouzská obec v departementu Allier
 Murat (Cantal) – francouzská obec v departementu Cantal
 Murat (řeka) – řeka v Turecku
 Murat-le-Quaire – francouzská obec v departementu Puy-de-Dôme
 Murat-sur-Vèbre – francouzská obec v departementu Tarn
 Saint-Marcel-en-Murat – francouzská obec v departementu Allier
 Saint-Priest-en-Murat – francouzská obec v departementu Allier

 příjmení
 Joachim Murat (1767–1815) – francouzský maršál
 Lucien Murat (Lucien Charles Joseph Napoléon; 1803-1878) – bonapartovský politik a pretendent na císařství Francie
 Marie Antoinette Muratová (1793-1847) – francouzská princezna, kněžna Hohenzollern
 Rjóta Murata (* 1986) – japonský profesionální boxer

 rodné jméno
 Murat Han (* 1975) – turecký divadelní a filmový herec
 Murat Chabačirov (* 1988) – ruský judista
 Murat Kodzokov (* 1986) – ruský judista
 Murat Saygıner (* 1989) – turecký výtvarný umělec
 Murat Yıldırım (* 1979) – turecký divadelní a filmový herec